Federico de Sajonia puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Federico I de Sajonia (1370-1428)
 Federico II de Sajonia (1412-1464)
 Federico III de Sajonia (1463-1525)
 Federico de Sajonia-Atemburgo (1599-1625)
 Federico I de Sajonia-Gotha-Altemburgo (1646-1691)
 Federico II de Sajonia-Gotha-Altemburgo (1676-1732)
 Federico de Sajonia-Weissenfels-Dahme (1673-1715)
 Federico III de Sajonia-Gotha-Altemburgo (1699-1772)
 Federico IV de Sajonia-Gotha-Altemburgo (1744-1825)
 Federico de Sajonia-Altemburgo (1763-1835)
 Federico de Sajonia-Atemburgo (1801-1870)